De Bijbelse naam van Uruk, een stad uit de Oudheid.
Erech (Midden-aarde) een fictieve plaats uit de werken van J.R.R. Tolkien.